Latisha Chan e Květa Peschke erano le detentrici del titolo, ma Chan non ha preso parte a questa edizione del torneo. Peschke ha fatto coppia con Nicole Melichar, conquistando il titolo battendo in finale Shūko Aoyama e Ena Shibahara con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime due coppie teste di serie ricevono un bye al primo turno.

  Nicole Melichar /  Květa Peschke (campionesse)
  Desirae Krawczyk /  Alicja Rosolska (semifinale)

 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (quarti di finale)
 Mihaela Buzărnescu /  Zhang Shuai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2019